Julinho est le diminutif de Julio. Il est notamment porté par :

 Julinho (1919-2010), de son nom complet Júlio Correia da Silva, footballeur portugais ;
 Julinho (1929-2003), de son nom complet Júlio Botelho, footballeur brésilien ;
 Julinho (1965-), de son nom complet Julio César de Andrade Moura, footballeur péruvien ;
 Julinho (1986-), de son nom complet Júlio César Godinho Catole, footballeur brésilien.

Homonymie de pseudonyme